Markus Münch – niemiecki piłkarz.
 Markus Münch – niemiecki lekkoatleta.